Miejscowości w Australii:
 Broome – miasto w stanie Australia Zachodnia, w hrabstwie Broome
Hrabstwa w Australii:
 Broome – hrabstwo w stanie Australia Zachodnia
Miasta w USA:
 Broome – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Broome (ang. Broome Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Broome (ang. Broome County) – w stanie Nowy Jork
W Wielkiej Brytanii:
 Broome (Cardington) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Broome (Hopesay) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Broome – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Broome – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)